Брянка — місто обласного підпорядкування у Луганській області.
 Брянка — десантний катер (плашкоут) проекту 1785 ВМС України.